Финал Кубка Нидерландов по футболу 2020/2021 состоялся 18 апреля 2021 года. Это был 103-й финал Кубка Нидерландов в его истории. «Аякс» победил «Витесс» со счётом 2:1. Победитель матча попадал в Суперкубок Нидерландов по футболу 2021, а также получал путёвку в Лигу Европы УЕФА 2021/2022.

В марте 2021 года было объявлено, что на матче не будет болельщиков из-за COVID-19, с целью сокращения распространения болезни.

Путь к финалу

Матч

Примечания 

Матчи ФК «Аякс» Амстердам
Матчи ФК «Витесс»
Спортивные соревнования в Роттердаме
2021
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2021 году